Mint érzékelhető tulajdonság
 íz (inger), olyan kémiai inger, amelyet a nyelvünkkel érzékelünk. Négy alaptípusa létezik, a sós, az édes, a savanyú és a keserű.
 íz (részecskefizika) a kvarkok és leptonok 6–6 típusa
 A lekvár egy elnevezése.
 Íz (mitológia), a betegség szelleme a magyar néphagyományban.
Mint rész
 ízelt láb, szelvényezett testű állatok, például ízeltlábúak testét alkotó egység.
 Íz (genealógia)